EIS est un sigle, qui peut signifier : 
 , le système d'information d’entreprise ;
 Executive Information System, un mode de représentation des données décisionnelles ;
 Encyclopedia of Integer Sequences (en français, Encyclopédie électronique des suites entières) ;
 Electronic Image Stabilization, une technique de stabilisation d'image
 Exporimp-International Services, la place de marché professionnelle internationale pour les professionnels du marché de gros ;
 Eurocopter International Services, une filiale d'Eurocopter S.A.S ;
 Erasure Information Service, l'actuel site web officiel (et aussi ancien fan club) pour le groupe de pop Erasure ;
 Euro Information Services, la société de dépannage informatique et monétique du groupe Crédit mutuel - CIC ;
 Electrical impedance spectroscopy ; ;
 évaluation d'impact sur la santé, une combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé de la population et la distribution de ces effets à l’intérieur de la population  ;
 EIB Interworking Standard ;
 École interarmée des sports, une centre militaire français basé à Fontainebleau sur d'anciennes installations de l'OTAN.

Référence